Rostro – un tipo di apparato boccale degli insetti, ad esempio dei Rhynchota
 Rostro – carapace di alcuni crostacei (in particolare Malacostraca)
 Rostro degli uccelli
 Rostro delle navi
 Rostro dei cetacei
 Rostro elemento aggettante della pila dei ponti, detto anche tagliacque
 Rostri tribune del foro romano riservate ai magistrati

Altri progetti